Faber & Faber ist der Name folgender Verlage:

 Faber & Faber (Vereinigtes Königreich) in London, gegründet 1929
 Faber & Faber (Deutschland) in Leipzig, gegründet 1990